Roven'ki, centro abitato della Russia
 Roven'ky, città dell'Ucraina